Carbajales puede hacer referencia a:

 Carbajales de Alba, municipio de la provincia de Zamora (España);
 Carbajales de la Encomienda, localidad del municipio de Espadañedo, provincia de Zamora (España).